Джем Караджа (; 5 апреля 1945 — 8 февраля 2004) — турецкий рок-музыкант. Одна из наиболее заметных фигур в анатолийском рок-движении.

Биография 

Родился в 1945 году в турецком городе Антакья и был единственным ребёнком в семье азербайджанца  и армянки Ирмы Фелекян (), известной актрисы театра и кино.Его первая группа называлась «Динамиты» и была классической рок-кавер-группой, а позже он присоединился к другой кавер-группе «Ягуары». Сочинять свою собственную музыку начал с 1967 года, присоединившись к группе , это была его первая группа, исполняющая песни на турецком языке. В том же году принял участие в популярном музыкальном конкурсе «Золотой микрофон» (), в котором занял второе место с песней «Emrah».
В 1969 году Караджа и бас-гитарист Сархан Карабай оставили «Apaşlar» и создали оригинальную анатолийскую группу под названием  (Братья).
В 1972 году Караджа присоединился к группе  (Монголы) и написал одну из своих самых известных песен, «Namus Belası». Однако, лидер «Moğollar» , стремясь к международной известности для своей группы уехал во Францию, дабы поднять группу на новый уровень. Караджа продолжил анатолийский рок, оставив «Moğollar» и в 1974 году создав свою собственную группу , в которой исполнял поэтические и прогрессивные песни.

В 1970-х Турцию охватили политическое насилие между сторонниками левых и правых, сепаратистские движения и исламизм. Страна впала в хаос, правительство считало причастным и Джема Караджу. Время от времени он обвинялся в государственной измене за сепаратистские и марксистско-ленинские мысли.

В конечном счёте «Dervişan» распался в конце 1977 года. В 1978 году Караджа основал , акроним «от Эдирне до Ардахан» (самые западные и самые восточные области Турции). С «Edirdahan» сделал запись одной LP.

В начале 1979 года Караджа уезжает в Западную Германию. Турция продолжала выходить из-под контроля военного комендантского часа и в конечном итоге, закончившегося военным переворотом 12 сентября 1980-го. Генерал Кенан Эврен захватил правительство и временно закрыл все национальные политические партии. После переворота арестовывались многие интеллектуалы, писатели, художники и журналисты. Правительством Турции был выдан ордер и на арест Караджи. Государство приглашало Караджу обратно в страну несколько раз, но он решил не возвращаться. В то время пока он находился в Германии, умер его отец. Через некоторое время, турецкое правительство приняло решение лишить Джема Караджу турецкого гражданства, сохраняя активным ордер на арест. В 1987 году премьер-министр и лидер турецкой партии «Отечество», Тургут Озал, выдал амнистию для Караджи. Вскоре после этого он вернулся в Турцию. Его возвращение принесло новый альбом, «Merhaba Gençler ve Her Zaman Genç Kalanlar».

Скончался 8 февраля 2004 года, похоронен на кладбище района Ускюдар города Стамбула.

Дискография

Альбомы 
 1974: «Cem Karaca’nın Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Ferdy Klein’a Teşekkürleriyle» (Yavuz LP 1006)
 1977: «Yoksulluk Kader Olamaz» (Yavuz LP 1021)
 1980: «Hasret» (Türküola 1289)
 1982: «Bekle Beni» (Türküola)
 1984: «Die Kanaken» (Plane RC 0972-88375/76)
 1987: «Merhaba Gençler ve Her Zaman Genç Kalanlar» (Emre 569)
 1988: «Töre» (Emre HE 579)
 1990: «Yiyin Efendiler» (Özbir 032)
 1992: «Nerde Kalmıştık?» (Marşandiz 083)
 1999: «Bindik Bir Alamete…» (Major Müzik 21550)
 2007: «Püsküllü Moruk» (Destur 001)

Фильмография 
 Kralların Öfkesi (1970)
 Avcı (2001) TV dizisi
 Yeni Hayat (2001) TV dizisi
 Kahpe Bizans (1999)

См. также 
 Анатолийский рок
 Барыш Манчо

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 «Cem Karaca» в энциклопедии Британника
 Джем Караджа на сайте "Мой турецкий рок"

Певцы и певицы по алфавиту
Певцы и певицы Турции
Рок-музыканты Турции
Исполнители симфо-рока
Музыканты прогрессивного рока
Похороненные на кладбище Караджаахмет